Fouke ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fouke (Arkansas)
 Fouke (Mississippi)
 Fouke (Texas)

Fouke ist der Familienname von:

 Philip B. Fouke (1818–1876), US-amerikanischer Politiker